Franca Sciutto – attrice italiana
 Germán Sciutto – cestista argentino
 José Maria Sciutto – direttore d'orchestra e docente argentino naturalizzato italiano
 Luigi Sciutto – regista italiano